Lika bezeichnet
 Lika, eine Landschaft in Kroatien
 Lika (Fluss), einen Fluss in der Landschaft Lika
 Lika (Sprache), eine Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Lika ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Lika (* 1982), deutscher Dirigent
 Gilman Lika (* 1987), albanischer Fußballspieler
 Ilion Lika (* 1980), albanischer Fußballspieler
 Peter Lika (* 1947), deutscher Sänger (Bass)
 Savva Lika (* 1970), griechische Speerwerferin

Siehe auch:
 LICA